L51 peut faire référence à :

 Érythème polymorphe, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Bramham (L51), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres